Турнир «Cup of Russia 2006» — пятый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2006—2007. Прошёл в Москве 23 по 26 ноября 2006 года. Организатором турнира была Федерация фигурного катания России.

Соревнования прошли в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары 

 WD = снялись с соревнований;
 * — Анабелль Ланглуа и Коди Хэй были вынуждены сняться с соревнований из-за того, что авиакомпания потеряла багаж Анабелль с её коньками.

Танцы на льду

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Результаты на сайте ИСУ

2006 год в фигурном катании
Cup of Russia
Фигурное катание в сезоне 2006/2007
Ноябрь 2006 года
Спорт в России в 2006 году